gromada Dzierzkowice-Rynek (powiat kraśnicki)
 gromada Dzierzkowice Wola (powiat kraśnicki)